

Населені пункти та їхні частини
 Тромбкі — село в гміні Біскупіце Велицького повіту Малопольського воєводства
 Тромбкі — село в гміні Стара Блотниця Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Тромбкі — село в гміні Пілява Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Тромбкі — частина села Пяскі-Дружкув у гміні Чхув Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Тромбкі — колонія в гміні Плоскіня Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Тромбкі — осада в гміні Мар'яново Старгардського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки